Aeroportul Internațional Dortmund  este aeroportul orașului Dortmund, din Germania, și este situat la  de centrul orașului.

Cifre și statistici

Note

Bibliografie
  Manfred Walz: Die Stadt, der Flugplatz, die Planung und die Bewohner. In: Historischer Verein für Dortmund und die Grafschaft Mark (Hrsg.): Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark. 92/93. Klartext, Essen 2001/2002 (2002), S. 221–272, ISBN 3-89861-147-7, .
  Karl-Peter Ellerbrock, Günther Högl: „Horizonte“ – Zur Wirtschafts- und Kulturgeschichte des westfälischen Luftverkehrs. Essen 2001, ISBN 3-89861-030-6.

Legături externe
 Aeroportul Internațional din Dortmund

Dortmund
Clădiri și structuri din Renania de Nord-Westfalia